Крал на ринга (2015) е кеч турнир на WWE.

Турнирът се състоява в 3 вечери - с първите рунда на 27 април 2015, като част от Първична сила на Resch Center в Грийн Бей, Уисконсин, и полуфиналите и финала на 27 април 2015, излъчени на 28 април 2015 на iWireless Center в Молийн, Илинойс. Това беше двайсетия турнир Крал на Ринга и първия след този през 2010. Той включваше и бившия Крал на Ринга, Шеймъс. Финала беше спечелен от Барет Лошата Новина, който победи Невил. Това беше първия напълно британски финал на Крал на Ринга в историята, където Шеймъс загуби на полуфинала от Невил, благодарение на разсейването от Долф Зиглър, с който той враждуваше по това време.

Резултати 
Първична сила (Четвъртфиналите) – 27 април

Събитието по Мрежата (Полуфиналите и Финала) – 28 април

Елиминации

Вижте също 
 WWE Network събития
 Турнири на WWE

Източници 

Кеч турнири в Уисконсин
Кеч турнири в Илинойс
Крал на ринга